Естонський футбольний зимовий турнір 2020 — 7-й розіграш Естонського футбольного зимового турніру. Команди були розділені на п'ять груп по 7 команд.

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Посилання 
 Естонський футбольний зимовий турнір на soccerway 

2020
2020 у футболі
2020 в естонському спорті